Il doppio del torneo di tennis International Tennis Championships 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick McEnroe e Jonathan Stark che hanno battuto in finale Paul Annacone e Doug Flach 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Patrick McEnroe /  Jonathan Stark (campioni)
 Richey Reneberg /  David Wheaton (quarti di finale)

 Mike Briggs /  Trevor Kronemann (quarti di finale)
 Pablo Albano /  Tomás Carbonell (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

International Tennis Championships 1993
ATP Tour 1993